Олимпийский музей — музей Олимпийского движения, расположен в Лозанне.

Проводит временные и постоянные выставки произведений искусства, имеющих отношение к спортивной инфраструктуре и олимпийскому движению.

Экспозиция 
Насчитывает более 10 тысяч экспонатов, что делает его самым крупным спортивным олимпийским музеем в мире.

К музею прилегает живописный парк со множеством скульптур на спортивную тематику, среди которых наибольшую известность получили «Американский атлет» француза Огюстина Родена и работа его соотечественницы Ники де-Сен-Фалля «Футболисты».

История 
Музей был основан 23 июня 1993 года по инициативе председателя МОК Хуана Антонио Самаранча. Два года спустя Олимпийский музей завоевал титул «Европейского музея 1995 года».

Примечания

Ссылки 
 Olympic Museum Lausanne 

Музеи, основанные в 1993 году
Появились в 1993 году в Швейцарии
Спортивные музеи
Музеи Лозанны
Спорт в Лозанне